Кавайо́н () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 70 км на північний захід від Марселя, 22 км на південний схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 11566 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 26925,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Кавайон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кавайон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз
 9392 Кавайон - астероїд, названий на честь поселення.

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Воклюз